Cynthia Goyette – ex nuotatrice statunitense
 Danielle Goyette – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Louis Béland-Goyette – calciatore canadese
 Maggy Goyette, nota come Kalamity – wrestler canadese